Арс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта
 Арс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта
 Арс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез